draisine (railvoertuig), eenvoudig railvoertuig.
draisine (loopfiets), loopfiets.